

Sigle 
 Farmacopea Ufficiale Italiana

Codici 
 fui – codice ISO 639-3 della lingua fulfulde bagirmi